Mir bezeichnet:
 Mīr, persischer Ehrentitel
 Mir (Teppich), ein nach dem „Flohmuster“ geknüpfter Teppich
 Mir (Niger), Dorf in der Gemeinde Foulatari in Niger
 Mir (Band), kanadische Pop-Band
 Mir (Display-Server-Protokoll), ein Display-Server-Protokoll für den Linux-Desktop

Mir, russ. für Welt, Frieden, steht für:
 Mir (Raumstation), eine sowjetische Raumstation
 Mir (Zahlungssystem), russisches Zahlungssystem mit Kreditkarten
 Mir (Dorfgemeinschaft), russische Dorfgemeinschaft
 Mir (Belarus), eine Stadt in Belarus
 Mir (Schiff), ein russisches Segelschiff
 Mir (U-Boot), zwei russische Forschungs-U-Boote
 Mir (Fernsehsender), ein russischer Fernsehsender
 Diamantbergwerk Mir, Diamantlagerstätte in Ostsibirien
 Hotel Mir
 Schloss Mir
 Verlag Mir, ursprünglich sowjetischer Wissenschafts- und Technikverlag

Mir ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Mir (* 1979), US-amerikanischer Kampfsportler
 Hamid Mir (* 1966), pakistanischer Journalist, Nachrichtensprecher, Autor
 Isabelle Mir (* 1949), französische Skirennläuferin
 Joan Mir (* 1997), spanischer Motorradrennfahrer
 Joaquim Mir (1873–1940), katalanischer Maler
 Josep Maria Mir i Mas de Xexàs (1900–1968), katalanischer Kunstkritiker und Maler
 Manija Mir (* 1997), afghanische Fußballnationalspielerin
 Mohamed Mir (* 1963), algerischer Radrennfahrer
 Parviz Mir-Ali (* 1967), deutsch-iranischer Komponist und Sounddesigner
 Rafa Mir (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Rebecca Mir (* 1991), deutsches Fotomodell
 Sajid Mir (* 1976/78), pakistanischer Terrorist
 Sana Mir (* 1986), pakistanische Cricketspielerin
 Ziba Mir-Hosseini (* 1952), iranische Anthropologin

MIR steht als Abkürzung für:
 Mallinckrodt Institute of Radiology, Radiologiezentrum in St. Louis, Missouri 
 Management International Review, deutsche betriebswirtschaftliche Fachzeitschrift
 Medien Internet und Recht, frei verfügbare juristische Internetfachzeitschrift
 Medium Infrared, Übertragungsgeschwindigkeit im Infraroten, siehe Infrared Data Association #Spezifikationen
 Metropolitan Intercity Railway, eine Bahngesellschaft in Japan
 Mittleres Infrarot, siehe Infrarotstrahlung#Einteilung des Spektralbereichs
 Flughafen Monastir in Tunesien (IATA-Code)
 Music Information Retrieval
 Musiktheater im Revier (MiR), in Gelsenkirchen

Parteien:
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivien), eine linksgerichtete Partei in Bolivien
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Chile), eine linksgerichtete Partei in Chile
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Ecuador), eine linksgerichtete Partei in Ecuador
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Kolumbien), eine ehemalige Guerillaorganisation in Kolumbien
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Peru), eine linksgerichtete Partei in Peru
 Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Venezuela), eine linksgerichtete Partei in Venezuela

miR steht als Abkürzung für:
 microRNA

Siehe auch:
 Mier
 Mihr
 Mire

Abkürzung